Анастазі () — італійське прізвище. 

 Андреа Анастазі
 Анна Анастазі — американська психологиня
 П'єтро Анастазі — італійський футболіст

Італійські прізвища